Anton Logar je lahko:
 Anton Logar (politik)
 Anton Logar (stomatolog)